

Astronomia 
8716 Ginestra – asteroide

Botanica 
Ginestra – nome comune indicante differenti specie di piante della tribù delle Genisteae, usate anche per la confezione di tessuti

Geografia

Italia 
Ginestra – torrente dell'Appennino campano, affluente del fiume Miscano
Ginestra – comune italiano in provincia di Potenza
Ginestra degli Schiavoni – comune italiano in provincia di Benevento
Ginestra Fiorentina – frazione di Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze
Ginestra Sabina – frazione di Monteleone Sabino in provincia di Rieti

Persone 
Ciro Ginestra – calciatore italiano

Altri progetti